Echinops (botanica) – genere di piante della famiglia Asteraceae
Echinops (zoologia) – genere di mammiferi afrosoricidi della famiglia Tenrecidae